Assedio di Tlemcen (1299-1307) – assedio condotto dal sultano Abū Yaʿqūb Yūsuf al-Nāṣr contro la città di Tlemcen
 Assedio di Tlemcen (1335-1337) – assedio condotto dal sultano Abū al-Ḥasan ʿAlī ibn ʿUthmān contro la città di Tlemcen